Straschin bezeichnet

 Strašín (Straschin), Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien
 Strašín (Straschin), Ortsteil von Říčany, Okres Praha-východ, Tschechien
 Straszyn (Straschin), Ortschaft der Landgemeinde Pruszcz Gdański, Powiat Gdański, Polen